Tallus est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jaakko Tallus (né en 1981), athlète finlandais de combiné nordique
 (née en 1981), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois